Osoby o tym nazwisku:
 Adam Hicks – amerykański aktor i raper
 Bill Hicks – amerykański komik i satyryk
 Bonny Hicks – singapurska pisarka i modelka
 Catherine Hicks – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa
 David Hicks – australijski terrorysta
 George Hicks – angielski piłkarz
 Greg Hicks – amerykański zapaśnik
 James Hicks – amerykański aktor i scenarzysta filmowy
 Michele Hicks – amerykańska modelka
 Michael Hicks – amerykański koszykarz
 Thomas Hicks – amerykański bobsleista, olimpijczyk
 Thomas Hicks – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 William Hicks – brytyjski wojskowy

Inne:
 (2220) Hicks – planetoida z pasa głównego asteroid